kraj związkowy (niem. land) – jednostka podziału administracyjnego w Niemczech i Austrii
 land – powierzchnia odczytu w nośnikach optycznych, takich jak CD czy DVD
 LAND – rodzaj ataku sieciowego

Gminy w USA:
 Land (ang. Land Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Land (ang. Land Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Albumy muzyczne:
 Land – album farerskiego zespołu muzycznego Týr
 Land (1975–2002) – dwupłytowy album Patti Smith

Zobacz też 
 Land Rover
 land art
 Landl